Виктор Георгиев може да се отнася за:

 Виктор Георгиев (1919-1991), български актьор
 Виктор Георгиев (р. 1973), български футболист, вратар
 Виктор Георгиев (р. 1986), български футболист
 Виктор Георгиев (р. 1991), български футболист